Langobardenturm steht für:
Langobardenturm (Castelfeder), Ruine auf dem Castelfeder, Südtirol
Langobardenturm Turm der Herren von Hospental, Kanton Uri